Сангро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сангро — река на Апеннинском полуострове.
 Раймондо де Сангро, седьмой князь Сан-Северо — неаполитанский вельможа, интеллектуал-энциклопедист, строитель капеллы Сан-Северо.
 Сангро, Элена (1896—1969) — итальянская актриса, первая женщина-режиссёр в итальянском кинематографе, звезда немого кино.

См. также 
 Кастель-ди-Сангро — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.
 Монтебелло-суль-Сангро — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Ройо-дель-Сангро — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Сант-Эузанио-дель-Сангро — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Торино-ди-Сангро — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.